Турнир «Trophée de France 2016» — четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2016—2017. Состоялся во французской столице Париж с 11 по 13 ноября 2016 года.

Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду на льду спортивного комплекса АккорХотелс Арена (который до 2014 года носил название Берси).

Организатор турнира — Французская федерация ледовых видов спорта при поддержке Международного союза конькобежцев

Переименование турнира 
Турнир в третий раз поменял название. Он был известен как Trophée Eric Bompard с 2004 года и его переименовали летом 2016 года в Trophée de France. Это было вызвано тем, что титульный спонсор решил прервать с Французской федерацией ледовых видов спорта спонсорский контракт.

Снявшиеся фигуристы 
Первоначально состав был объявлен в конце июня текущего года. Ниже указаны эти фигуристы в порядке заявлений о снятия с турнира.

Чешская пара Кортни Мансур / Михал Чешка заменили танцоров из Словакии Федерику Тесту и Лукаша Цолли; где партнёрша приняла решение завершить спортивную карьеру. В начале сентября прошло сообщение о травме британской танцовщицы и пара Пенни Кумс и Николас Бакленд снялась с этапа, их заменили белорусские танцоры Виктория Ковалёва и Юрий Беляев. В середине сентября из-за травмы спины снялся российский фигурист Адьян Питкеев. Его заменил бельгийский фигурист Йорик Хендрикс. За месяц до старта снялась американская одиночница Тайлер Пирс из-за растяжения поясницы, её заменит армянская одиночница Анастасия Галустян. За три недели до старта снялись представители хозяев: одиночник Ромен Понсар (его заменит австралиец Брендан Керри) и спортивная пара Камиль Мендоза с Павлом Ковалёвым. За неделю до стартов снялся японский одиночник Сото Ямамото. За несколько часов до старта снялись французские парники Лола Эсбрат и Андрей Новосёлов.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация
 Результаты

2016 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Париже
Фигурное катание в сезоне 2016/2017
Ноябрь 2016 года
Спорт во Франции в 2016 году